Жоровка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Жоровка — деревня в Любанском районе Минской области.
 Жоровка — деревня в Пуховичском районе Минской области.